Jardim do Sol é o nome de alguns bairros em cidades brasileiras:

 Jardim do Sol, bairro do distrito de Barão Geraldo, em Campinas;
 Jardim do Sol, bairro de Sorocaba.

Desambiguação